Pyschma ist der Name oder Namensbestandteil mehrerer geographischer Objekte in Russland:

 eines Nebenflusses der Tura, siehe Pyschma
 einer Stadt in der Oblast Swerdlowsk, siehe Werchnjaja Pyschma
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk, siehe Pyschma (Ort)

Siehe auch: Pischma